Anatomia:
 Lòbul cerebral, part de l'escorça cerebral que subdivideix el cervell 
 Lòbul de l'ínsula, lòbul cerebral situat profundament en la cissura de Silvi 
 Lòbul parietal, regió mitjana i superior de cada hemisferi cerebral 
 Lòbul occipital, part posterior de l'hemisferi cerebral 
 Lòbul frontal, àrea del còrtex cerebral dels vertebrats 
 Lòbul temporal, part inferior de la cara externa de cada hemisferi cerebral
 Lòbul de l'orella, polpís o prim de l'orella, part tendra de la part externa de l'orella
 Arquitectura: Lòbul (arquitectura), element decoratiu format per un segment de cercle que es multiplica formant un conjunt ornamental 
 Astronomia: Lòbul de Roche, regió de l'espai al voltant d'un estel en un sistema binari